Городской округ Ни́жняя Салда́ — муниципальное образование в Свердловской области России. Относится к Горнозаводскому управленческому округу. Административный центр — город Нижняя Салда.

С точки зрения административно-территориального устройства области, городской округ находится в границах административно-территориальной единицы «город Нижняя Салда» (соответствует категории города областного подчинения).

География 
Городской округ Нижняя Салда расположен в центральной части Свердловской области, на северо-востоке Горнозаводского округа в её составе. Территориально городскому округу полностью соответствует административно-территориальная единица «город Нижняя Салда». Общая площадь городского округа Нижняя Салда — 590,8 км², что составляет приблизительно 0,3 % от общей площади Свердловской области.

Городской округ Нижняя Салда, которому соответствует административно-территориальная единица «город Нижняя Салда», граничит:
 на юго-западе, западе и северо-западе — с Верхнесалдинским городским округом, которому соответствует Верхнесалдинский район (наиболее протяжённая граница),
 на северо-востоке — с Махнёвским муниципальным образованием, которое создано в северной части Алапаевского района (наименее протяжённая граница),
 на востоке и юго-востоке — с муниципальным образованием Алапаевским, которое создано в южной части Алапаевского района.

Окружной центр — город Нижняя Салда — находится на западе муниципального образования. Из города ведут автодороги на соседние Верхнюю Салду (на запад) и Верхнюю Синячиху (на восток). Дорога в сторону Верхней Синячихи соединяет Нижнюю Салду с селом Акинфиевым. От данной дороги также есть ответвление на посёлки Шайтанский Рудник и Встреча. На село Медведево, располоденное на севере городского округа, от города ведёт тупиковая дорога. Кроме того, из Нижней Салды на север пролегает дорога в населённые пункты северной части соседнего Верхнесалдинского городского округа. Также через город Нижнюю Салду и городской округ проходит участок Нижний Тагил — Алапаевск Свердловской железной дороги, на котором в пределах округа расположены:
 станция Моховой (в одноимённом урочище — бывшем посёлке),
 остановочный пункт 54 км (в городе),
 станция Нижняя Салда (в городе),
 остановочный пункт Встреча (в одноимённом посёлке).
От Мохового на север уходит ветка до станции Перегрузочной, расположенной в Верхнесалдинском городском округе.

С физико-географической точки зрения, городской округ Нижняя Салда находится к востоку от Уральских гор, в местности перехода от горно-холмистого рельефа Среднего Урала к равнинному зауральскому, в подзоне южной тайги.

Городской округ лежит в нижнем течении реки Салды, которая на севере окружных земель впадает справа в Тагил. Тагил является естественной северной границей городского округа Нижняя Салда, в пределах которого он принимает ещё несколько притоков, например, реку Талицу.

В юго-западной части городского округа Салда зарегулирована — на ней образован достаточно вытянутый Нижнесалдинский пруд, в который впадает несколько рек: Ломовка, Дикуша, Нелобка, Третья и другие.

Далее река Салда, начиная от города Нижней Салды, течёт вдоль северо-западной границы городского округа преимущественно в северо-восточном направлении и принимает множество притоков(от верхнего течения к нижнему):
 Кривуша (левый приток),
 Шайтанка (правый приток),
 Бобровка (левый приток),
 2-я Сатюкова (левый приток),
 Бельная (левый приток),
 Путишная (правый приток),
 Кедровая (правый приток),
 Луковая (правый приток),
 Оследная (правый приток),
 Кулымка (правый приток)
и другие реки и ручьи.

Река Шайтанка, начавшись за пределами городского округа Нижняя Салда, протекает в южной его части преимущественно с востоко-юго-востока на западо-северо-запад. Длина реки — 24 км. Она принимает несколько притоков, среди которых выделяются (от верхнего течения к нижнему):
 Никитиха (левый приток),
 Солоник (правый приток),
 ручей Крутой (левый приток).

Река Луковая протекает в лесистой средней части городского округа с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Длина реки — 17 км. В неё впадают реки (от верхнего течения к нижнему):
 Юрка (левый приток),
 Мостовая (левый приток),
 Токовая (левый приток),
 Боровушка (правый приток)
и другие.

В городском округе Нижняя Салда есть множество болот, самое крупное из которых — Солоничное. Отсюда начинаются реки Солоник и Юрка. Болото расположено к западу от села Акинфиева.

История 
13 мая 1993 года город Нижняя Салда, подчинённые ему сельские населённые пункты и Акинфиевский и Медведевский сельсоветы были выделены из состава Верхнесалдинского района и образовали административно-территориальную единицу город областного подчинения.

14 апреля 1996 года по итогам местного референдума было создано муниципальное образование город Нижняя Салда, в которое вошли город Нижняя Салда и территории, подчинённые городской администрации. 10 ноября 1996 года муниципальное образование было включено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года город Нижняя Салда был наделён статусом городского округа.

С 1 января 2006 года муниципальное образование город Нижняя Салда было переименовано в городской округ Нижняя Салда.

Население

Состав 

В состав муниципального образования (городского округа) и административно-территориальной единицы (города) входят 5 населённых пунктов. До 1 октября 2017 года на уровне административно-территориального устройства сельские населённые пункты делились на сельсоветы и сельские населённые пункты, непосредственно входящие в город.

Административно-территориальное устройство до 1.10.2017

Населённые пункты 

		

 Упразднённые населённые пункты
В 2015 году упразднён посёлок Моховой (находившийся в непосредственном подчинении Нижней Салды).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа
 На сайте правительства Свердловской области
 На сайте «Геральдика Свердловской области»
 НСА / Справочник по административно-территориальному делению / Нижняя Салда

Городской округ Нижняя Салда